D1 (hunebed), een hunebed nabij Steenbergen
 D1 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D1 (Slowakije), een autosnelweg in Slowakije
 D1 (Tsjechië), een autosnelweg in Tsjechië
 D1 (Val-de-Marne), een departementale weg in Frankrijk

Zie ook 
 1D (doorverwijspagina)